Körbs ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert Körbs (1907–1983), deutscher Schauspieler und Theaterregisseur
 Johann Otto Körbs (1902–1981), deutscher Politiker (KPD)
 Ursula Körbs (1939–1964), deutsche Schauspielerin
 Werner Körbs (1906–1984), deutscher Sportwissenschaftler und Hochschullehrer